Torezele ima više značenja:
 Torezele (Padova)
 Torezele (Vičenca)